Guadalbarbo puede hacer referencia a:
 Río Guadalbarbo, afluente del Guadalmellato.
 Arroyo del Guadalbarbo, afluente del Guadalquivir.